Carbonneau ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Carbonneau (* 1960), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Philippe Carbonneau (* 1971), französischer Rugby-Union-Spieler